

'Села:
 Заріка — Волинська область, Камінь-Каширський район, колишній (до 2020 року) Любешівський район
 Заріка — Львівська область, Червоноградський район

Польща 
 Зарека — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), тепер у Польщі, Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Долгобичув.